Aleksander Jagiełło – calciatore polacco, che ha sempre giocato in Polonia
 Filip Jagiełło – calciatore polacco, che ha giocato anche in Italia
 Isabella Kazimira Jagiełło – regina d'Ungheria e moglie di János Zápolya
 Ladislao II Jagellone, in polacco Władysław II Jagiełło – sovrano lituano, granduca di Lituania e re di Polonia dal 1386 al 1434